Hayn est un toponyme et terme pouvant désigner:

Toponyme

Hayn, ancien nom de Großenhain (Saxe)
 Hayn, ancienne ville aujourd'hui partie de Südharz
 , district de la municipalité de Südharz
 , village de la commune de Grammetal
 , ancien village de Fritzlar

Lune
, cratère d'impact

Voir aussi

, ruine de château médiéval de l'arrondissement d'Offenbach
, ruine de château à douve à Obertshausen

Homonymie de toponyme